Göldner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Göldner (1928–2020), deutscher Ingenieur, Hochschullehrer und Autor
 Florian Göldner (* 1981), deutscher Grasskiläufer
 Linda Göldner (* 1993), deutsche Grasskiläuferin
 Melanie Göldner (* 1996), deutsche Ruderin
 Paul Göldner (1875–1945), deutscher Generalleutnant
 Peter Göldner (* 1964), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Goldner